Кузручей — ручей в России, протекает по территории Идельского сельского поселения Сегежского района и Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Карелии. Длина ручья — 12 км.

Ручей берёт начало из ламбины без названия.

Течёт преимущественно в северо-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет 7 притоков суммарной длиной 10 км.

Впадает в реку Кузреку на высоте ниже 46 метров над уровнем моря.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412202000006945.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Кузреки (река, впадает в Онежский залив)
Реки Сегежского района
Реки Беломорского района